BHL — скорочення.

 Bibliotheca Hagiographica Latina — бібліотека латинської агіографії.